Греческая церковь — многозначный термин.
 Греческая православная церковь
 Греческая католическая церковь — одна из восточнокатолических церквей византийского обряда (грекокатолическая) на территориях Греции и Турции.
 Греческая церковь (1861/1865 − 1939) — в Санкт-Петербурге, разрушена при советской власти.
 Греческая церковь в Кишинёве.

См. также 
 Элладская православная церковь
 Грекокатолические церкви